Lubotyń (ukr. Люботин) – wieś na Ukrainie, w obwodzie wołyńskim, w rejonie lubieszowskim. Liczy 127 mieszkańców.

Przypisy 

Wsie w obwodzie wołyńskim
Rejon lubieszowski